Steinbrinck ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Steinbrinck (1881–1916), deutscher Marineoffizier 
 Otto Steinbrinck (1888–1949), deutscher Marineoffizier und Industrieller 
 Werner Steinbrinck (1917–1942), antifaschistischer Widerstandskämpfer